Гарольд «Гарри» С. Стейпли (; 29 апреля 1883 — 29 апреля 1937) — английский футболист, чемпион Олимпийских игр 1908 года.

Биография 
Первоначально Гарольд Стейпли работал учителем в разных частях страны, играя в футбол за разные местные клубы. В 1904 году начал работать в колледже Вудфорда (Woodford College) и стал капитаном местной команды «Вудфорд Таун». В середине сезона 1905/1906 годов присоединился к клубу «Вест Хэм Юнайтед», где провёл два с половиной сезона, сыграв 75 матчей и забив 41 мяч. В 1908 году Стейпли принял приглашение переехать в город Глоссоп в графстве Дербишир, где местный руководитель, сэр Сэмюэл Хиллвуд, вкладывал много денег, чтобы оживить «Глоссоп Норт Энд», местный ослабевший клуб . Брат Гарольда, Уилл, который выигрывал любительские международные соревнования на позиции центрального защитника, тоже переехал в Глоссоп, но в конце концов именно Гарольд стал любимцем публики, поскольку по-прежнему забивал много голов. Он был лучшим бомбардиром «Глоссопа» в каждом сезоне с 1908 по 1912 годы, забив в 135 матчах 67 голов.  

Однако прежде всего Стейпли был в Глоссопе личным учителем и тренером по игре в футбол и крикет для сыновей сэра Сэмюэла Хиллвуда. Особенных успехов он добился как крикетный тренер, поскольку та база, которую он заложил, позднее отшлифованная Джорджем Хирстом в Итоне, позволила впоследствии всем трём парням выигрывать соревнования по крикету в Оксфорде и Кембридже. С годами Стейпли пользовался всё большим доверием сэра Сэмюэла, а после избрания Хиллвуда в депутаты парламента от округа Хай-Пик исполнял функцию его личного секретаря. Также назначался своим патроном в советы директоров различных местных кампаний.

Международная футбольная карьера 

Несмотря на то, что Стейпли сыграл 12 матчей за любительские сборные, он никогда не привлекался в национальную сборную Англии, хотя за это время она сменила восемь центрфорвардов. В то же время на Олимпийских играх он был членом сборной Великобритании. Во время победного для неё футбольного турнира забил 6 мячей, 4 из которых — в полуфинальном матче со сборной Нидерландов.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте fifa.com
 Профиль на сайте worldfootball.net/
 Статистика на сайте клуба «Вест Хэм Юнайтед»

Футболисты Англии
Игроки любительской сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Глоссоп Норт Энд»
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1908 года